Příjmení Stöhr (variantně někdy i Stohr či Stoehr) nosí tyto osobnosti:

 Albert Stohr, německý katolický kněz, biskup mohučský
 Anna Stöhr (* 1988), rakouská reprezentantka ve sportovním lezení
 Anton Stöhr (1830–1906), českoněmecký a rakouský politik
 August Leopold Stöhr (1764–1831 ev. 1841), farář, regionální historik
 František Stöhr, český mincmistr z Prahy
 Henry Stöhr, východoněmecký judista
 Jan Stöhr (1822–1899), český politik
 Jiří Stöhr (1932–2019), český kameraman, fotograf a cestovatel
 Karl Stöhr (1833–1896), českoněmecký politik, starosta Teplic
 Martin Stöhr (* 1970), český básník a nakladatelský a časopisecký redaktor
 Ralph Stöhr, německý horolezec
 Robert Stöhr (1875–1955), československý politik německé národnosti, meziválečný senátor
 Siegfried Stohr, italský automobilový závodník
 Willi Stöhr, německý politik, říšský komisař pro Sársko